Tomb Raider (z ang. grabieżca/łupieżca/rabuś grobowców) – wyrażenie mogące oznaczać:
 Tomb Raider – seria gier, w tym noszące ten sam tytuł:
 Tomb Raider – gra komputerowa z 1996 roku,
 Tomb Raider – gra na konsolę przenośną Game Boy Color wydana  w 2000 roku,
 Tomb Raider – gra komputerowa z 2013 roku.
 Tomb Raider – serie komiksów opartych na serii gier komputerowych Tomb Raider wydane przez wydawnictwa Top Cow i Dark Horse Comics.
 Tomb Raider – film z 2018 roku oparty na serii gier komputerowych Tomb Raider.
 Tomb Raider – cykl powieści

Zobacz też 
 Lara Croft: Tomb Raider – film z 2001 roku
 Lara Croft Tomb Raider: Kolebka życia – film z 2003 roku
 Lara Croft – fikcyjna postać